Битва при Лёвене — сражение Бельгийско-нидерландской войны во время Бельгийской революции. 

Сражение состоялось 12 августа и официально завершилось 13 августа 1831 года. Голландская армия разгромила бельгийских повстанцев, но была вынуждена отступить и заключить перемирие с бельгийцами, чтобы избежать войны с Францией, так как большая французская армия под командованием маршала Жерара пересекла границу для поддержки бельгийских повстанцев.

Битва 
12 августа 1831 года принц Виллем II во главе голландской армии достиг окрестностей Левена, где Леопольд I основал свой штаб. Разразилась битва, в которой бельгийцы были отброшены назад через Диль, а голландцы заняли Айзеренберг в Херенте.

Виллем узнал, что 70-тысячная французская армия под командованием маршала Жерара пересекла границу с Бельгией. Чтобы избежать войны с Францией, принц Вильгельм заключил перемирие с бельгийцами в Люббеке. Бои продолжались недолго, но в 16.30 13 августа кампания закончилась.

13 августа, согласно соглашению о перемирии, голландцам было разрешено символически занять город под предводительством принцев Виллема и Фридриха. 14 августа голландцы отступили. Последние голландские войска отошли 20 августа.

Примечания 

Конфликты 1831 года
Сражения 1831 года
Август 1831 года